Васи́лий Ла́пин: Лапин, Василий Васильевич (1917—2001) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Лапин, Василий Иванович (род. 1948) — советский биатлонист, МСМК СССР, призёр чемпионата СССР по биатлону.
 Лапин, Василий Герасимович (1731—1793) — русский купец, меценат, городской голова Перми в 1787—1790 годах.
 Лапин, Василий Иннокентьевич (1823—1886) — детский писатель, драматург, окружной инспектор Петербургского округа.